Cardenal Infante es el término con el que se conoce a dos infantes de España y tres de Portugal que también fueron cardenales:

Jaime de Portugal (1433-1459);
Alfonso de Avís y Aragón (1509-1540);
Enrique de Avís y Aragón, (1512-1580), que después fue rey de Portugal;
Fernando de Austria (1609–1641), hijo del rey Felipe III de España. Comandante de las fuerzas españolas en la Guerra de los Treinta Años;
Luis Antonio de Borbón (1727–1785), hijo del rey Felipe V de España. Abandonó la vida eclesiástica en 1754.

Cardenales